ECM pode significar:

 ECM - São Contramedidas Eletrônicas (acrônimo CME - Brasil) ou Medidas de Ataque Eletrônico (acrônimo MAE - Portugal) do inglês Eletronic Countermeasures.
 ECM - conjunto de tecnologias de gestão do ciclo de vida da informação não estruturada dentro de uma empresa, do inglês Enterprise Content Management.
 ECM - abreviatura da Empresa de Cervejas da Madeira.
 ECM - um selo musical especializado em jazz que, desde 1999, faz parte do grupo Universal, do inglês Edition of Contemporary Music.

Ver também
Gestão de conteúdo empresarial
Guerra Eletrônica
Contramedida
Aviónica
Tecnologia da Informação

Desambiguações de siglas